Гиемпсал () — мужское имя.

Известные носители:
 Гиемпсал I — нумидийский царь, правивший в 118—117 годах до н. э.
 Гиемпсал II — нумидийский царь, правивший в 88—60 годах до н. э.